Шведська хокейна ліга 2014—2015 () — 40-й сезон Шведської хокейної ліги. Чемпіонат стартував 10 вересня 2014, а фінішував 23 квітня 2015.

Кваліфікація

Найкращі бомбардири (кваліфікація)

Найкращі воротарі (кваліфікація)

Плей-оф

Кваліфікація 

РС = Регулярний сезон

Основний етап 

Чвертьфінали

РС = Регулярний сезон

Півфінали

РС = Регулярний сезон

Фінал

Джерела  
 Офіційний сайт ліги 
 Архів  

2015
Швеція
Швеція
2014 у шведському спорті
2015 у шведському спорті